Op het toernooi van Wimbledon in 2014 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 25 juni tot en met 5 juli 2014.

Samenvatting 
Titelverdedigsters Hsieh Su-wei en Peng Shuai waren als eerste geplaatst. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Babos/Mladenovic.

Het als tweede geplaatste Italiaanse duo Sara Errani / Roberta Vinci won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als veertiende geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic in twee sets. Het was hun twintigste gezamenlijke titel. Doordat zij al eerder Roland Garros 2012, US Open 2012 en Australian Open 2013 (en 2014) wonnen, completeerde dit succesvolle Italiaanse team hiermee hun career slam in het dubbelspel.

Geplaatste teams 

1 De gezusters Williams kregen het plaatsingcijfer 8 toegewezen op grond van hun enkelspelrankings: 1 + 30 = 31.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2014